Schuurman ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan Schuurman (1904–1998), niederländischer Kirchenmusiker, Liturgiker und Musikpädagoge
 Carol Schuurman (1934–2009), niederländischer Fußballspieler
 Glenn Schuurman (* 1991), niederländischer Hockeyspieler
 Katja Schuurman (* 1975), niederländische Schauspielerin
 Medina Schuurman (* 1969), niederländische Schauspielerin
 Renée Schuurman (1939–2001), südafrikanische Tennisspielerin
 Tollien Schuurman (1913–1994), niederländische Sprinterin und Weitspringerin

Siehe auch:
 Schürmann
 Schurman